Купата на УЕФА 1991/92 е 21-вото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща 
Срещата протича при поделено надмощие-през първото полувреме отборът на „Аякс“ е по-добрия на терена и след няколко добри бързи атаки повежда през първото полувреме с гол от далечно разстояние на Вим Йонк, чийто специалитет са далечните удари. През второто полувреме отборът на „Торино“ е много по-добрия на терена и имайки в състава с фамозния бразилец Валтер Казагранде изравнява резултата в 62-минута. Само 10 мин по-късно след бърза контра на „Аякс“ младия талант Бергкамп е спънат в наказателното поле и английския съдия отсъжда правилно дузпа, която шведския национал Щефан Петерсон реализира и Аякс повежда с 2:1 и се вижда вече краен победител, когато отново Казагранде за „Торино“ изравнява резултата 8 мин преди края. Все пак „Аякс“ е с едни гърди на пред заради двата гола на чужд терен.

Втора среща 
Втория мач протича направо инфарктно-сравнително равностойна игра и куп пропуски пред двете врати като играчи на „Торино“ 3 пъти бият топката в гредата, която се оказва се оказва неоценим помощник на вратаря на „Аякс“ Стенли Менцо. Ще го помним и с многото спорни отсъждания на главния съдия от Югославия Зоран Петрович, който не отсъжда по една чиста дузпа за двата отбора, и спестявайки няколко пъти картони на играчи от двата тима. Холандския тим печели първата си купа на „УЕФА“!

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1991/92
 Купа на носителите на купи 1991/92

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1991/92

Лига Европа